Rayapur (Rupandehi) – miejscowość w Nepalu w dystrykcie Rupandehi
 Rayapur (Saptari) – miejscowość w Nepalu w dystrykcie Saptari